Kingston é o nome de diversas cidades em vários países de língua inglesa. As mais conhecidas são Kingston, capital da Jamaica, Kingston upon Hull, no Reino Unido, e Kingston, em Ontário, Canadá.

Austrália 
Kingston  (Ilha Norfolk)
Kingston (Tasmânia)
Kingston (Victoria)
Kingston-On-Murray (Austrália do Sul)

Canadá 
Kingston (Nova Brunswick)
Kingston Nova Escócia)
Kingston (Ontário)

Estados Unidos 
Kingston (Geórgia)
Kingston (Illinois)
Kingston (Massachusetts) 
Kingston (Michigan) 
Kingston (Minnesota) 
Kingston (Missouri) 
Kingston (Nova Hampshire)
Kingston (Nova Jérsei)
Kingston (Nova Iorque) 
Kingston (Ohio)
Kingston (Oklahoma)
Kingston (Pensilvânia)
Kingston (Rhode Island)
Kingston (Tennessee)
Kingston (Utah
Kingston (Washington)
Kingston (Wisconsin)

Jamaica 
Kingston (Jamaica)

Reino Unido 
Kingston upon Hull

Kingston upon Thames
Kingston (Cambridgeshire)
Kingston (Devon)
Kingston (Dorset)
Kingston (East Lothian)
Kingston (Hampshire)
Kingston (Isle of Wight)
Kingston (Kent)
Kingston Moray)
Kingston Bagpuize
Kingston Blount
Kingston by Ferring
Kingston by Sea
Kingston Deverill
Kingston near Lewes
Kingston on Soar
Kingston on Spey

Desambiguação